Haba de lagarto puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lupinus angustifolius.
 El nombre común de la planta Lupinus hispanicus.